Поль Антуа́н Саго́ (; 1821—1888) — французский ботаник и врач.

Биография 
Поль Антуан Саго родился в 1821 году.

Он получил докторскую степень в области медицины в 1848 году на Факультете Медицины Парижа, защитив диссертацию Du malaise, de l'oppression des forces, des perversions des sens, et du délire, dans les maladies fébriles aiguës.

Поль Антуан Саго умер в 1888 году.

Научная деятельность 
Поль Антуан Саго специализировался на мохообразных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Sagot, PA. 1860. Études sur la végétation des plantes potagères d'Europe à la Guyane française. Ed. Impr. de E. Donnaud. 22 pp.
 Sagot, PA. 1865. Observations sur les îles Canaries et sur leurs cultures. Ed. Impr. de E. Donnaud. 8 pp.
 Sagot, PA. 1871. Considérations générales sur les rendements agricoles. Comparaison de produits de diverses natures. Impr. de E. Martinet
 Sagot, PA. 1872. De la Patate. Ed. Impr. de E. Donnaud. 8 pp.
 Sagot, PA. 1872. Des Tayes ou tayoves. Ed. Impr. de E. Donnaud. 9 pp.
 Sagot, PA. 1872. De l'Arbre à pain. Ed. Impr. de E. Donnaud. 8 pp.
 Sagot, PA. 1872. Le Bananier. Ed. Impr. de E. Donnaud. 19 pp.
 Sagot, PA. 1873. Agriculture de la Guyane française, 1855-1860. Ed. Impr. de J.-M. Demoule. 5 pp.
 Sagot, PA. 1874. Note sur la germination de graines semées avant leur maturité. Ed. Impr. de E. Martinet
 Perez, V; PA Sagot. 1874. Du Tagasaste et du chicharraca, plantes fourragères nouvelles des Canaries. Ed. Impr. de Demoule. 4 pp.
 Sagot, PA. 1876. Observations relatives à l'influence de l'état hygrométrique de l'air sur la végétation. Ed. Impr. de E. Martinet
 Sagot, PA. 1876. Note sur la variation de la forme des graines dans les genres Mucunae et Diocleae. Ed. Impr. de E. Martinet
 Sagot, PA. 1877. Note sur un eClusiae mâle portant des fleurs femelles monstrueuses à ovaire stérile accrescent, observé à la Guyane. Ed. Impr. de E. Martinet. 4 pp.
 Sagot, PA. 1879. Recherches des plantes très vénéneuses par l'essai sur les têtards des batraciens. Ed. Impr. de E. Martinet. 6 pp.
 Sagot, PA. 1879. Notice sur la vie et les travaux de M. Pancher. Ed. Impr. de E. Donnaud. 20 pp.
 Sagot, PA. 1879. Sur une vigne sauvage à fleurs polygames croissant en abondance dans les bois autour de Belley Ain. Ed. Impr. de E. Martinet. 9 pp.
 Sagot, PA. 1860. Opinion générale sur l'origine et la nature des races humaines conciliation des diversités indélébiles des races avec l'unité historique du genre humain. Ed. A. Bertrand. 80 pp.
 Sagot, PA. 1862. Principes généraux de géographie agricole. Ed. bureau de la Revue du monde coloniale. 47 pp.
 Sagot, PA. 1865. De l'État sauvage et des résultats de la culture et de la domestication. Ed. Vve Mellinet. 79 pp.
 Pérez, V; PA Sagot. 1866. De la végétation aux Iles Canaries, des plantes des pays tempérés et des Plantes des régions intertropicales et physionomie générale de leur agriculture. Ed. J. de l´Agriculture des pays chauds. Reeditado en París 1867. 59 pp.
 Sagot, PA. 1869. Exploitation des forêts de la Guyane française. Ed. Challamel aîné. 71 pp.
 Sagot, PA. 1870. Élève du bétail à la Guyane. Ed. Vve C. Mellinet. 128 pp.
 Sagot, PA. 1872. Culture des céréales à la Guyane française. Ed. Impr. de E. Donnaud. 23 pp.
 Sagot, PA. 1873. Remarques générales sur les plantes alimentaires à la Guyane. Ed. Impr. de Donnaud. 22 pp.
 Sagot, PA. 1873. Généralités sur la Guyane. Configuration et nature du sol, distribution des eaux, végétation sauvage. Ed. Impr. de J.-M. Demoule. 31 pp.
 Crevaux, J; PA Sagot, L Adam. 1882. Grammaires et vocabulaires roucouyenne, arrouage, piapoco et d'autres langues de la région des Guyanes. Ed. Maisonneuve. 288 pp.

Примечания

Ссылки 
 ScientifiCcommons

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции